Horatius, beroemd Romeins dichter.
Horatius Cocles, een legendarisch figuur uit de Romeinse mythologie en een bekend lid van de gens Horatia.
Gens Horatia, een van de oudste patricische families van Rome.
Horatii en Curiatii, twee drielingen uit de Romeinse mythologie.